Weiguo bezeichnet:

 Weiguo (Wuchang) (卫国乡), Gemeinde der Stadt Wuchang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Weiguo (Xia) (尉郭乡), Gemeinde im Kreis Xia in der chinesischen Provinz Shanxi

 Nie Weiguo (* 1952 聶衛國), Chinesischer Politiker, Mitglied des Zentralkomitees der KPCh 
 Weiguo Fang, Forscher 
 Weiguo Song, Forscher 
 Weiguo Hu, Forscher 
 Lin Weiguo (* 1970), Chinesischer Schachspieler 

 Hanguo Weiguo Dazhang (um 1040), chinesische Prinzessin, Tochter von Kaiser Song Yingzong und Kaiserin Xuanren
 Weiguo Chugo Dazhang (um 1040), chinesische Prinzessin, Tochter von Kaiser Song Yingzong und Kaiserin Xuanren

 Weiguo (Vorname)